Macpherson oder MacPherson ist der Familienname folgender Personen:

 C. B. Macpherson (1911–1987), kanadischer Politikwissenschaftler
 Cameron MacPherson (* 1998), schottischer Fußballspieler
 Cluny MacPherson (1879–1966), kanadischer Arzt, gilt als einer der Erfinder der Gasmaske
 Daniel MacPherson (* 1980),  australischer Schauspieler und Moderator

 Dugald Macpherson, britischer Mathematiker
 Duncan MacPherson (1966–1989), kanadischer Eishockeyspieler, welcher unter ungeklärten Umständen am Stubaier Gletscher verstarb
 Duncan Ian Macpherson (1924–1993), kanadischer Cartoonist
 Earle S. MacPherson (1891–1960), US-amerikanischer Ingenieur
 Elle Macpherson (eigentlich Eleanor Nancy Gow, * 1964), australische Schauspielerin und ein Fotomodell
 Fraser MacPherson (1928–1993), kanadischer Jazzmusiker
 Glen MacPherson (* 1957), kanadischer Kameramann
 Gordon Macpherson (* 1962), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Gus MacPherson (* 1968), schottischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 James Macpherson (1736–1796), schottischer Dichter, Poet und Schriftsteller
 Jean Jay Macpherson (* 1931), kanadische Dichterin
 Jeanie Macpherson (1887–1946), US-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin
 John Stuart Macpherson (1898–1971), britischer Generalgouverneur von Nigeria
 Michelle MacPherson (* 1966), kanadische Schwimmerin
 Niall Macpherson, 1. Baron Drumalbyn (1908–1987), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter und Peer
 Phil Macpherson (1903–1981), schottischer Rugbyspieler
 Phyllis MacPherson-Russell (1923–2008), jamaikanische Politikerin der People’s National Party (PNP)
 Ripton MacPherson (1922–2011), jamaikanischer Politiker
 Robert MacPherson (* 1944), US-amerikanischer Mathematiker
 Robert Turnbull Macpherson (1814–1872), schottischer Chirurg, Maler, Kunsthändler und Fotograf
 Spencer MacPherson (* 1997), kanadischer Schauspieler
 Thomas Macpherson († 2014), britischer Weltkriegsveteran

Sonstiges:
 ein Radaufhängungssystem, siehe MacPherson-Federbein
 MacPherson Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Mount Macpherson, Berg in der Geologist Range des Transantarktischen Gebirges

Siehe auch: 
 McPherson
 Clan Macpherson
 MacPherson-Federbein